Раудсепа () — назва географічних об'єктів Естонії.

 Раудсепа — село у волості Отепяе повіту Валґамаа.
 Раудсепа — село у волості Риуґе повіту Вирумаа.
 Раудсепа — село у волості Виру повіту Вирумаа.